Stadhouderspoort (Breda), een kasteelpoort
 Stadhouderspoort (Den Haag), een poort tussen het Binnenhof en Buitenhof
 Stadhouderspoort (Rijksmuseum), de originele poort Binnenhof opgesteld bij het Rijksmuseum
 Stadhouderspoort (Nieuw-Vennep), een straat